Мар:

Имя 
Мар Омирский или Мар Певец (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.

Фамилия 
 Мар, Аллан (род. 1950) — австралийский футболист.
 Мар, Андре (1885—1932) — французский художник-кубист.
 Мар, Анна Яковлевна (1887—1918) — русская писательница, сценарист.
 Мар, Билл (род. 1946) — американский гребец.
 Мар, Билл (род. 1956) — американский актёр, телеведущий, автор книг, социальный критик и политический комментатор.
 Мар, Кэтрин (род. 1983) — исполнительный директор Фонда Викимедиа.
 Мар, Робин (род. 1959) — австралийская баскетболистка.
 Мар, Сусанна Георгиевна (1900—1965) — русская поэтесса и переводчица.
 Мар, Том (род. 1952) — австралийский баскетбольный тренер.
 Мар, Хосе де ла (1778—1830) — южноамериканский политический деятель, военачальник.

Топонимы 
 Мар — село, Нюрбинский район, Якутия, Россия.
 Мар (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Мар (Гар) — коммуна во Франции, в департаменте Гар.
 Мар (Луара) — коммуна во Франции, в департаменте Луара.
 Мар (Эшпозенди) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.

Прочее 
 Граф Мар — один из старинных дворянских титулов в Шотландии.
 Клан Мар — один из кланов равнинной части Шотландии, иногда причисляемый, однако, к подгруппе грампианских горцев.

См. также 
 Марр
 Мара
 Марь